

Chimica 
 R25 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R25 – tangenziale di Aarschot (Belgio)
 R25 – strada regionale R21 Pretoria – Groblersdal (Sudafrica)